Трдат — вірменське ім'я:

 Трдат (Тірідат) — імена кількох царів Великої Вірменії з династії Аршакідів: Трдат I, Трдат II, Трдат III. 
 Трдат — імена кількох вірменських Католикос-Патріархів. 
 Трдат — вірменський архітектор (X-XI ст.), автор Анійського собору.

Примітки